Houghton ist der Name folgender Ortschaften:

in Großbritannien:
 Houghton (Cambridgeshire)
 Houghton (Cumbria)
 Houghton (Hampshire)
 Houghton (Norfolk) 
 Houghton (West Sussex)
 Houghton-le-Spring, Sunderland
 Houghton on the Hill, Leicestershire
 Houghton House Bedfordshire
 New Houghton, Norfolk

in Kanada:
 Houghton Township (Ontario) im Norfolk County

in Südafrika:
 Houghton Estate, Stadtteil von Johannesburg

in Australien:
 Houghton (South Australia) bei Adelaide
 Houghton (Weingut), Weingut in Western Australia

in den Vereinigten Staaten:
 Houghton (Iowa)
 Houghton (Michigan)
 Houghton (New York)
 Houghton (South Dakota)
 Houghton (Washington)
 Houghton Lake (Michigan)
 Houghton Township (Michigan)
 Houghton County, Michigan

Houghton ist der Familienname folgender Personen:
 Adrienne Houghton (* 1983), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Alanson B. Houghton (1863–1941), US-amerikanischer Unternehmer, Politiker und Diplomat

 Arthur Houghton (* 1940), US-amerikanischer Numismatiker
 Arthur Houghton (Industrieller) (1866–1928), US-amerikanischer Industrieller (Vorstand von Corning Glass)
 Bob Houghton (* 1947), englischer Fußballspieler und -trainer
 Brian Houghton Hodgson (1800–1894), britischer Kolonialverwalter, Ethnologe, Orientalist und Naturforscher
 Daniel Houghton (um 1740–1791), englischer Major und Afrikareisender
 Douglass Houghton (1809–1845), US-amerikanischer Geologe
 Douglas Houghton, Baron Houghton of Sowerby (1898–1996), britischer Politiker (Labour Party)
 Frances Houghton (* 1980), britische Ruderin
 Georgiana Houghton (1814–1884), englische Malerin
 Henry G. Houghton (1905–1987), US-amerikanischer Meteorologe
 Israel Houghton (* 1971), US-amerikanischer Gospelsänger, Songwriter, Produzent
 James Houghton (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 John Houghton (Märtyrer) († 1535), englischer Kartäusermönch, römisch-katholischer Priester und Märtyrer
 John Houghton (1931–2020), britischer Klimaforscher
 Julian Brooke-Houghton (* 1946), britischer Segler
 Katharine Houghton (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Houghton, britischer Biochemiker
 Nicholas Houghton (* 1954), britischer General
 Ray Houghton (* 1962), irischer Fußballspieler und Sportkommentator
 Sherman Otis Houghton (1828–1914), US-amerikanischer Politiker
 Steph Houghton (* 1988), englische Fußballspielerin
 Steven Houghton (* 1971), englischer Sänger, Schauspieler und Musicaldarsteller
 Walter Houghton (1904–1983), amerikanischer Historiker

Houghton steht für:
 Houghton-Teleskop, Spiegelteleskop-Typ
 Houghton Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Houghton (Unternehmen), Anbieter von Spezialschmierstoffen

Siehe auch:
 Houghton Hall, Herrenhäuser in England